Uranoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Uran und Sauerstoff:

 Uran(IV)-oxid, UO2
 Uran(V,VI)-oxid, U3O8
 Uran(VI)-oxid, UO3
 Uranylperoxid, UO2O2

Siehe auch